Экерс () — английская фамилия. Известные носители:
 Экерс, Мишель (род. 1966) — американская футболистка.
 Экерс, Чарли — американский лыжник и биатлонист, участник двух зимних Олимпийских игр.

Составные фамилии